

Integralne części wsi W Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Wielki Koniec – część wsi Borowa w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Wielki Koniec – część wsi Bukówiec Górny w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Włoszakowice

Zobacz też 
 Koniec, Duży Koniec, Mały Koniec